Pomme de Terre River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten

 Pomme de Terre River (Minnesota), ein Nebenfluss des Minnesota River
 Pomme de Terre River (Missouri), ein Nebenfluss des Missouri River